El acrónimo IN puede referirse a:
Instituto Nacional General José Miguel Carrera, establecimiento educacional público, ubicado en la ciudad de Santiago de Chile
Instituto de Neurociencias, centro de investigación mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Miguel Hernández ubicado en Alicante, España
Independientes de Navarra, agrupación política municipalista e independiente en Navarra, España.

Siglas